Кањон де Вакас има више значења:

 Кањон де Вакас, Ел Хардин (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кањон де Вакас, Кањон де Ариба (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику